Waterhole ( „woda”,  „dziura”) – wieloznaczny termin. Funkcjonują następujące znaczenia:

 w Australii jest to stałe źródło wody, częściowo na pustyni. Jest to zazwyczaj głęboka dziura w skale lub suchym dnie cieku okresowego lub epizodycznego wypełniona wodą deszczową lub zasilana przez Wielki Basen Artezyjski, czy wodami gruntowymi w środkowej Australii. W takim zagłębieniu woda utrzymuje się dłużej niż w pozostałych częściach koryta. Wiedza o położeniu była bardzo ważna dla Aborygenów, żyjących na pustyni.
 w Afryce, jest to półsztuczne zagłębienie wypełnione wodą. Zgodnie z topografią terenu, woda gromadzi się tworząc błotniste doły w nisko położonych strefach weldu, czyniąc z nich ważne wodopoje dla słoni. Słonie zamieniają te wilgotne miejsca w błotniste ... i przez konsekwentne (ciągłe) użycie wybierają ziemię z nisko położonych punktów, pogłębiając je stale aż do osiągnięcia poziomu wody. Tak długo jak to trwa, te miejsca istnieją i gaszą pragnienie zwierzętom zamieszkującym te tereny i są potencjalnym miejscem polowania drapieżników. Duże wędrujące stada mogą całkowicie otoczyć takie miejsce i powszechnym widokiem są przebywające razem zwierzęta, które w warunkach normalnych nie związane ze sobą socjalnie.
 waterhole w fizyce – wyjątkowo cichy region widma elektromagnetycznego.
 Water Hole w SETI – zasięg fal radiowych pomiędzy  1420 MHz a 1640 MHz.
 Waterhole #3 – western z 1967 z Jamesem Coburnem.
 wyrażenie waterhole lub watering hole może także określać miejsce spotkań, takie jak puby, czy bary.